FDGB-Pokal (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund Pokal) a fost un turneu de fotbal care a avut loc anual, în fosta Republică Democrată Germană. Acesta a fost cel mai important turneu național de fotbal est-german, după DDR-Oberliga (în traducere RDG-Liga superioară).

Campioane 1949–1991 
 1949 - Waggonbau Dessau
 1950 - BSG EHW Thale
 1951 - Nu s-a disputat
 1952 - SG Volkspolizei Dresden
 1953 - Nu s-a disputat
 1954 - Vorwärts KVP Berlin
 1955 - SC Wismut Karl-Marx-Stadt
 1956 - SC Chemie Halle
 1957 - SC Lok Leipzig
 1958 - SC Einheit Dresden
 1959 - Dynamo Berlin
 1960 - SC Motor Jena
 1961 - Nu s-a disputat
 1962 - SC Chemie Halle
 1963 - BSG Motor Zwickau
 1964 - SC Aufbau Magdeburg
 1965 - SC Aufbau Magdeburg
 1966 - BSG Chemie Leipzig
 1967 - BSG Motor Zwickau
 1968 - 1. FC Union Berlin
 1969 - 1. FC Magdeburg
 1970 - FC Vorwärts Berlin
 1971 - Dynamo Dresden
 1972 - FC Carl Zeiss Jena
 1973 - 1. FC Magdeburg
 1974 - FC Carl Zeiss Jena
 1975 - BSG Sachsenring Zwickau
 1976 - 1. FC Lok Leipzig
 1977 - Dynamo Dresden
 1978 - 1. FC Magdeburg
 1979 - 1. FC Magdeburg
 1980 - FC Carl Zeiss Jena
 1981 - 1. FC Lok Leipzig
 1982 - Dynamo Dresden
 1983 - 1. FC Magdeburg
 1984 - Dynamo Dresden
 1985 - Dynamo Dresden
 1986 - 1. FC Lok Leipzig
 1987 - 1. FC Lok Leipzig
 1988 - Dynamo Berlin
 1989 - Dynamo Berlin
 1990 - Dynamo Dresden
 1991 - FC Hansa Rostock

Performanțe pe cluburi 

 

Fotbal în Germania
Cupe naționale de fotbal